Koruška može značiti:

 Koruška (austrijska savezna država), savezna pokrajina u Austriji (njemački: Kärnten) 
 Koruška (vojvodstvo), ime vojvodstva u Svetom Rimskom Carstvu, te u Austro-Ugarskoj
 Koruška (Slovenija) - neslužbena pokrajina u Sloveniji (slovenski: Koróška) 
 Karantanija - slavenska kneževina osnovana u 7. stoljeću.